Existuje více sakrálních staveb v České republice a v zahraničí, které mají v názvu Kostel svatého Jana Křtitele...:
 Kostel svatého Jana Křtitele a svaté Barbory (Lukavec): jednolodní barokní filiální kostel s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží z let 1693–1702, v místní části  Lukavec, Fulnek, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

Podobné názvy kostelů 
Možná hledáte také některý z následujících kostelů podobného jména.

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty 
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-Bystrc): římskokatolický farní kostel v brněnské městské části Brno-Bystrc, Jihomoravský kraj.
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-město): součást komplexu Kláštera minoritů v Brně, Jihomoravský kraj.
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Vilnius): je římskokatolický kostel ve Vilniusu, hlavním městě Litvy.

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava 
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava: je římskokatolický kostel v městysu Ostrovačice v okrese Brno-venkov, Jihomoravský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno